Mistrzostwa Świata w Snookerze 2015 (ang. 2015 Betfred World Snooker Championship) – najważniejszy a zarazem ostatni turniej snookerowy sezonu 2014/2015, rozgrywany w dniach 18 kwietnia – 4 maja 2015 w Crucible Theatre w Sheffield (Anglia). Była to 78. edycja mistrzostw świata. Obrońcą tytułu był Mark Selby, który przegrał w drugiej rundzie turnieju, pokonany przez Szkota, Anthony’ego McGilla 9:13.

Tytuł mistrza świata po raz pierwszy w swojej karierze zdobył Stuart Bingham, który w finałowym pojedynku pokonał mistrza świata z 2005, Anglika Shauna Murphy’ego 18-15.

Wstęp 
  

Mistrzostwa te po raz 38. były rozgrywane w Crucible Theatre. Spośród wszystkich aktywnych graczy snookerowych, najwięcej tytułów mistrzowskich miał przed turniejem Steve Davis (łącznie 6), który nie przeszedł przez kwalifikacje do Mistrzostw Świata w Snookerze 2015. Mark Selby bronił tytułu mistrzowskiego po raz pierwszy. Ostatnia skuteczna obrona tytułu mistrzowskiego miała miejsce w 2013 roku, kiedy Ronnie O’Sullivan po raz piąty w karierze wygrał snookerowe mistrzostwa świata. Ponadto w erze Crucible Stephen Hendry obronił tytuł mistrza świata w latach 1993–1995, zdobywając w latach 1992–1996 pięć tytułów mistrzowskich z rzędu, a Steve Davis w latach 1984, 1988 i 1989.

W tej edycji mistrzostw bierze udział wielu graczy, którzy w przeszłości sięgali po tytuł mistrzowski, poza wspomnianym Selby są to: O’Sullivan (5-krotny zdobywca tytułu), John Higgins (4-krotny zdobywca tytułu), Shaun Murphy, Neil Robertson oraz Ken Doherty. Wygranie Mistrzostw Świata w Snookerze, poza zdobyczą punktową oraz pieniężną wiąże się z rozstawieniem mistrza świata w turniejach, w których obowiązuje rozstawienie, ponadto mistrz świata przystępuje do obrony tytułu w przyszłym roku jako rozstawiony z numerem jeden.

Organizacja turnieju

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 300 000
 Drugie miejsce: £ 125 000
 Półfinalista: £ 60 000
 Ćwierćfinalista: £ 30 000
 Ostatnia 16: £ 20 000
 Ostatnia 32: £ 12 000
 Ostatnia 48: £ 9000
 Ostatnia 80: £ 6000

 Najwyższy break w fazie telewizyjnej: £ 10 000
 Najwyższy break poza fazą telewizyjną: £ 1000

 Łączna pula nagród: £ 1 364 000

Zawodnicy

Zawodnicy rozstawieni 
W turnieju na 1. pozycji rozstawiony został obrońca tytułu. Kolejnych 14 miejsc zostało obsadzonych według kolejności na liście rankingowej na sezon 2014/2015. Z powodu choroby Allistera Cartera (walka z rakiem) jego miejsce w rankingu zostało "zamrożone" na obecny sezon i zawodnik mimo że nie znajduje się w top 16 rankingu obecnego sezonu, był pewny gry w fazie telewizyjnej. Sytuacja ta dotyczy tylko obecnych rozgrywek. 
 (w nawiasie okrągłym podano rundę, w której zawodnik zakończył udział w turnieju)

Zawodnicy nierozstawieni 
Poniżsi zawodnicy uzyskali awans do mistrzostw świata poprzez udział w kwalifikacjach:
 (w nawiasie okrągłym numer zajmowany na liście rankingowej)
 [w nawiasie kwadratowym etap, na którym zawodnik zakończył udział w turnieju]

Przebieg turnieju

Runda 1

Mark Selby – Kurt Maflin 
Wyniki meczu: 10-9
 sesja I: (84) 128-0, 0-102 (96), (108) 108-16, 0-97, 84-7, 77-44, 69-62, 7-113 (88), 71-8
 sesja II: 67-0, 1-67, (124) 124-0, 0–86, 38-103, 33-78, 10-68, 46-79, 64-33, 60-14

Stephen Maguire – Anthony McGill 
Wyniki meczu: 9-10
 sesja I: 1-15 (92), 79-0, 19-67, 12-76, 36-76, 73 (73)-0, 22-73, 102 (86)-21, 63-67 
 sesja II: 62''-1, 0-97 (97), 53-56, 62-37, 16-66, 73-7, 88 (81)-11, 104-0, 85-15, 0-122 (122) Joe Perry – Zhang Anda 
Wyniki meczu: 10-4
 sesja I: 64-25, 97 (94)-1, 65-25, 81-40, 80-61, 115-8, 56-13, 0-80 (80), 87 (87)-0
 sesja II: 16-66, 8-76, 0-132 (132), 69-56, 68-47

 Shaun Murphy – Robin Hull 
Wyniki meczu: 10-3
 sesja I: 97 (97)-7, 61-48, 55-47, 59-72, 130 (101)-0, 69-1, 87-37, 62-55, 53-67 sesja II: 56-55, 64-33, 64-72, 115 (111)-0

 Barry Hawkins – Matthew Selt 
Wyniki meczu: 10-9
 sesja I: 71-40, 24-71, 96-4, 44-67, 62-0, 91 (91)-0, 100-12, 99 (70)-47, 76-44
 sesja II: 54–71, 7–79, 79 (79)–40, 98 (88)–18, 20–69, 27–63, 27–109 (102), 8–121 (109), 0–100 (94), 75–7

 Mark Allen – Ryan Day 
Wyniki meczu: 10-3
 sesja I: 44-73, 30-78, 73 (73)-42, 30-84 (79), 70-31, 97 (81)-27, 64-39, 66-48, 108 (101)-14
 sesja II: 69-22, 62-13, 80-26, 93 (92)-0

 Allister Carter – Alan McManus 
Wyniki meczu: 10-5
 sesja I: 127 (127)-14, 16-67, 76-46, 26-70, 59-4, 103-13, 85-15, 22-84, 69-11
 sesja II: 106-7, 13-76, 69-3, 37-51, 61-43, 84 (76)-1

 Neil Robertson – Jamie Jones 
Wyniki meczu: 10-2
 sesja I: 75-6, 77-37, 143 (143)-0, 72-11, 113 (109)-0, 130 (94)-0, 41-65, 41-72, 72-44
 sesja II: 133 (133)-0, 86-47, 56-55

 Ding Junhui – Mark Davis 
Wyniki meczu: 10-7
 sesja I: 49-63, 51-60, 35-90, 46-76, 66-29, 110 (109)-22, 76 (76)-1, 1-106 (106) sesja II: 97 (97)-0, 82-0, 62-2, 14-59, 64-47, 93-22, 6-69, 124 (73)-11, 85 (85)-1

 John Higgins – Robert Milkins 
Wyniki meczu: 10-5
 sesja I: 57–13, 91 (72)–25, 64–1, 1–69, 79–9, 103–13, 54–66, 0–83 sesja II: 67–58, 77 (77)–0, 75 (75)–0, 23–66, 9–69, 113–14, 106 (106)–1

 Marco Fu – Jimmy Robertson 
Wyniki meczu: 10-6
 sesja I: 79-0, 106 (87)-4, 8-71, 66-59, 0-80 (80), 56-58, 54-63, 69-24, 90-23
 sesja II: 25-106 (106), 70 (70)-0, 88 (88)-0, 51-76, 59-46, 67-12, 108 (73)-6

 Judd Trump – Stuart Carrington 
Wyniki meczu: 10-6
 sesja I: 71-64, 0-74, 78-0, 113-0, 64-4, 45-64, 90 (85)-1, 82-20, 103 (85)-11
 sesja II: 0-97 (97), 74 (74)-26, 7-81 (74), 39-84 (70), 76 (76)-24, 16-99 (99), 110 (109)-9

 Ricky Walden – Graeme Dott 
Wyniki meczu: 8-10 sesja I: 21-66, 87 (87)-0, 135 (135)-0, 60-24, 58-59, 0-76, 16-83 (72), 76-43, 23-72 sesja II: 49-74, 92 (78)-26, 104 (104)-0, 56-48, 57-78 (78), 1-86, 12-65, 76-61, 37-75 Stuart Bingham – Robbie Williams 
Wyniki meczu: 10-7
 sesja I: 68-27, 1-68, 15-98, 71-6, 82 (82)-10, 33-96, 83 (82)-0, 28-87, 16-80 sesja II: 109-1, 66-55, 1–95 (87), 61–3, 90–13, 65–25, 61-77, 75-32

 Mark Williams – Matthew Stevens 
Wyniki meczu: 2-10 sesja I: 44-19, 22-(111) 111, 16-66, 0-96 (96), 94-4, 37-78, 71-82, 47-72 sesja II: 51-73, 0-115 (115), 30-69, 63-73 (73) Ronnie O’Sullivan – Craig Steadman 
Wyniki meczu: 10-3
 sesja I: (104) 108-0, 66-44, 39-86 (71), 74-27, 60-59, 42-73, 73-15, 77-55, (75) 129-0
 sesja II: 55-14, 33-65, 69-36, 100-24

 Runda 2 
 Mark Selby – Anthony McGill 
Wyniki meczu: 9–13 I sesja: 43 –72, 0–85, 97–17, 88–32, 92 (87)–0, 5–89 (74), 38–91 (73), 66–52
 II sesja: 50–80, 46–86, 120 (120)–9, 50–65, 105 (83)–21, 0–125 (125), 28–73, 3–72 (72) III sesja: 38–72, 89–0, 1–87 (87), 72–30, (101) 101–0, 8–82 (82) Joe Perry – Shaun Murphy 
Wyniki meczu: 5–13 I sesja: 34–63, 63–39, 9–121 (121), 32–91 , 0–79 (79), 4–71, 13–100, 66–73 II sesja: 6–95, 15–86, 12–69, 80 (74)–13, 136 (131)–0, 39–80, 0-88 (88), 80 (74)–9
 III sesja: 79–28, 49–85 Barry Hawkins – Mark Allen 
Wyniki meczu: 13–11
 I sesja: 1–76, 20–77, 77 (76)–13, 82–0, 49–71, 88–0, 4–100 (96), 26–66 II sesja: 2–64, 92 (92)–18, 5–115 (115), 108 (108)–8, 131 (131)–0, 61–82, 4–81 (81), 65–61
 III sesja: 1–85 (81), 78–8, 8–113 (109), 57–30, 86–32, 68–0, 130 (102)–0, 67–50

 Allister Carter – Neil Robertson 
Wyniki meczu: 5–13 I sesja: 68–38, 0–89, 4–84, 1–129 (129), 51–68, 1–116 (115), 103 (99)–0, 22–66 II sesja: 72–52, 23–75 (72), 64–66, 7–119 (119), 43–88, 4–100 (71), 84 (70)–0, 81–54
 III sesja: 57–65, 0–145 (145) Ding Junhui – John Higgins 
Wyniki meczu: 13–9
 I sesja: 0–81, 36–67, 135 (135)–0, 6–116 (73), 50–78, 55–68, 78–28, 95 (94)–7
 II sesja: 77–0, 135 (80)–0, 6–83 (55), 0–68 (68), 73–0, 102–4, (92) 92–0, 69–58
 III sesja: 68–41, 71–21, 0–95 (94), 89 (89)–38, 60–74, 57–20

 Marco Fu – Judd Trump 
Wyniki meczu: 8–13 I sesja: 72–0, 0–75 (75), 23–80 (80), 46–59, 64–67, 120 (120)–7, 53–66 (66), 79 (66)–2
 II sesja: 47–84, 0–67, 13–89, 0–111 (111), 69–49, 88–29, 9–75 (75), 61–8
 III sesja: 94 (94)–20, 29–75, 8–71, 75–22, 0–133 (133) Graeme Dott – Stuart Bingham 
Wyniki meczu: 5–13 I sesja: 7–79, 68–73, 89–9, 50–72, 11–64, 76–1, 23–85, 0–104 (100) II sesja: 91–6, 63–20, 0–90 (81), 23–72, 87–42, 28–102 (102), 62–76, 34–75 III sesja: 29–75, 33–104 (104) Matthew Stevens – Ronnie O’Sullivan 
Wyniki meczu: 5–13 I sesja: 62–53, 82 (82)–0, 0–134 (100), 0–63, 14–89, 16–81, 55–62, (71) 92–0
 II sesja: 4–78, 21–60, 98–25, 0–110 (110), 0–139 (139), 34–87, 53–59, 20–80 III sesja: 64–6, 14–77 (77) Ćwierćfinały 
 Anthony McGill – Shaun Murphy 
Wyniki meczu: 8–13 I sesja: 56–106 (100), 10–125 (125), 78–37, 0–78, 70–15, 89 (89)–8, 97–1, 1–85 II sesja: 137 (137)–0, 48–72, 67–32, 33–63, 0–127 (127), 0–80, 12–83 (75), 86 (86)–0
 III sesja: 95 (95)–0, 0–72 (72), 40–64, 0–85, 6–68 Barry Hawkins – Neil Robertson 
Wyniki meczu: 13–12
 I sesja: 50–40, 0–120 (115), 0–113 (70), 7–58, 91–0, 98 (98)–0, 115 (96)–0, 106–0
 II sesja: 121 (108)–6, 65–1, 11–90, 42–76, 42–69, 0–135 (130), 68–36
 III sesja: 0–141 (141), 128 (108)–0, 105 (104)–29, 0–90 (90), 3–82, 0–142 (142), 109 (109)–29, 80 (76)–5, 4–100, 86–26

 Ding Junhui – Judd Trump 
Wyniki meczu: 4–13 I sesja: 5–91, 22–72, 4–82 (82), 0–94 (94), 6–111 (108), 54–76 (76), 65–43, 78 (72)–12
 II sesja: 0–102 (102), 19–61, 11–66, 75–12, 86–0, 40–82, 0–127 (127), 9–111 (111) III sesja: 13–70 Stuart Bingham – Ronnie O’Sullivan 
Wyniki meczu: 13–9
 I sesja: 0–116 (116), 77–49,99 (75)–1, 6–118 (118), 25–103 (87), 66–25, 71–40, 86–30
 II sesja: 145 (145)–0, 0–89, 16–78, 46–60, 70–33, 9–103 (103), 20–83, 76–68
 III sesja: 33–96, 74 (74)–4, 88 (88)–0, 63–27, 85 (85)–0, 66–19

 Półfinały 
 Shaun Murphy – Barry Hawkins 
Wyniki meczu: 17–9
 I sesja: 93 (92)–35, 69–63, 103–24, 51–60, 105 (105)–0, 8–76,138 (138)–0, 80 (79)–50
 II sesja: 82 (73)–31, 105 (105)–32, 79 (79)–0, 79 (72)–18, 33–100 (79), 121 (121)–10, 70–28, 86–0
 III sesja: 65–1, 0–103 (103), 1–84, 28–108 (104), 1–73 (73), 90 (90)–0, 106 (106)–28, 22–84 (76) IV sesja: 9–121 (103), 83 (83)–44

 Judd Trump – Stuart Bingham 
Wyniki meczu: 16–17 I sesja: 86–28, 64–66, 64–47, 0–89 (89), 39–82, 56–75 (74), 81 (75)–0, 0–77 (76) II sesja: 43–63, 119 (113)–6, 72–51, 9–74, 41–75, 66–35, 9–85 (85), 90–4
 III sesja: 75–19, 91 (91)–0, 37–76, 0–86, 16–65, 23–78, 87–79, 66–9
 IV sesja: 31–71, 88 (88)–0, 103–5, 8–110 (106), 76 (76)–0, 15–102 (102), 114 (108)–14, 129 (129)–0, 6–62 Finał 
 Shaun Murphy – Stuart Bingham 
Wyniki meczu: 15-18 I sesja: 103-44, 69-51, 74-5, 0-105 (105), 15-68, 90 (90)-0, 7-55, 30-73 II sesja: 74 (74)-57, 106 (106)-1, 121 (121)-14, 97-41, 1-76 (76), 7-129 (123), 0-113 (89), 76 (76)-0, 22-67 III sesja: 4-87 (87), 40-68, 0-112 (112), 23-95, 80-4, 0-87 (87), 84 (84)-0, 7-86 
 IV sesja: 73-6, 6-102 (102), 75 (75)-55, 68-29, 76-0, 56-80, 3-68, 1-88 (88)'''

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe fazy zasadniczej turnieju

Statystyki turnieju

Statystyki pierwszej rundy 

 Liczba uczestników rundy: 32 zawodników
 Liczba rozstawionych zawodników w rundzie: 16
 Liczba nierozstawionych zawodników w rundzie: 16
 Liczba zwycięstw zawodników rozstawionych: 13
 Liczba zwycięstw zawodników nierozstawionych: 3
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 248 (304)
 Średnia liczba partii w meczu: 15.5
 Najwyższe zwycięstwo: 10-2
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 3
 Liczba breaków 50+ w rundzie: 83
 Liczba breaków 100+ w rundzie: 23

Statystyki drugiej rundy 

 Liczba uczestników rundy: 16 zawodników
 Liczba rozstawionych zawodników w rundzie: 13
 Liczba nierozstawionych zawodników w rundzie: 3
 Liczba zwycięstw zawodników rozstawionych: 7
 Liczba zwycięstw zawodników nierozstawionych: 1
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 161 (200)
 Średnia liczba partii w meczu: 20
 Najwyższe zwycięstwo: 13-5 x4
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 0
 Liczba breaków 50+ w rundzie: 56
 Liczba breaków 100+ w rundzie: 22

Statystyki ćwierćfinałów 

 Liczba uczestników rundy: 8 zawodników
 Liczba rozstawionych zawodników w rundzie: 7
 Liczba nierozstawionych zawodników w rundzie: 1
 Liczba zwycięstw zawodników rozstawionych: 4
 Liczba zwycięstw zawodników nierozstawionych: 0
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 85 (100)
 Średnia liczba partii w meczu: 21
 Najwyższe zwycięstwo: 13-4
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 1
 Liczba breaków 50+ w rundzie: 44
 Liczba breaków 100+ w rundzie: 21

Statystyki półfinałów 

 Liczba uczestników rundy: 4 zawodników
 Liczba rozstawionych zawodników w rundzie: 4
 Liczba nierozstawionych zawodników w rundzie: 0
 Liczba zwycięstw zawodników rozstawionych: 2
 Liczba zwycięstw zawodników nierozstawionych: 0
 Liczba rozegranych partii (maksymalnie możliwa): 59 (66)
 Średnia liczba partii w meczu: 29
 Najwyższe zwycięstwo: 17-9
 Liczba meczów rozstrzygniętych w ostatniej partii: 1
 Liczba breaków 50+ w rundzie: 51
 Liczba breaków 100+ w rundzie: 13

Kwalifikacje 
Mecze kwalifikacji były rozegrane w dniach 7–15 kwietnia. Wszystkie mecze były rozegrane w Ponds Forge International Sports Centre w Sheffield. Każdy mecz był grany do 10 wygranych frejmów.

Runda 1

Runda 2

Runda 3

Breaki stupunktowe kwalifikacji 
Źródło:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Mistrzostwa Świata 2015 w serwisie snookerworld.pl

Mistrzostwa świata w snookerze
2015 w sporcie